

Patronyme 

 Bonamy Dobrée (1794-1863), banquier britannique ;
 Bonamy Dobrée (1891-1974), universitaire britannique ;
  (1930-2008), clarinettiste britannique ;
 Louisa Emily Dobrée (1877–1917), écrivaine franco-irlandaise ;
 Peter Paul Dobrée (1782-1825), érudit classique et critique britannique ;
 Thomas Dobrée (1781-1828), armateur et industriel de Nantes ;
 Thomas Dobrée (1810-1895), son fils, qui est à l'origine du musée Dobrée ; la rue Dobrée rend hommage aux deux hommes ;
  (1894-1974), romancière et poète britannique.

Autres 
 Musée départemental Thomas-Dobrée
 Rue Dobrée